Albovia podagrarioides är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Benedict Balansa, och fick sitt nu gällande namn av Boris Konstantinovich Schischkin. Albovia podagrarioides ingår i släktet Albovia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
podagrarioides